Octeville heißen folgende geographische Objekte:

 Octeville-l’Avenel, Gemeinde im Département Manche, Normandie, Frankreich
 Octeville-sur-Mer, Gemeinde im Département Seine-Maritime, Normandie, Frankreich
 Octeville (Cherbourg-en-Cotentin), Ort in der Gemeinde Cherbourg-en-Cotentin, Département Manche, Normandie, Frankreich (ehemalige Gemeinde bis 2000)

Siehe auch:
 Cherbourg-Octeville (ehem. Gemeinde  2000–2015)